Côté femme était un magazine féminin français créé en 1999, propriété du groupe Bayard Presse. Il a pris la suite du magazine Les Bonnes soirées, qui avait été créé, lui, en 1922.

Présentation 

Après une baisse de ses ventes de 26 % entre 2000 et 2004, Côté femme est relancée par Bayard Presse en hebdomadaire le 8 mars 2004.

Côté femme est destinée aux femmes entre 40 et 55 ans et cherche à occuper le créneau entre Elle (Hachette) et Femme actuelle (Prisma presse). 

Toujours victime de la crise qui touche le secteur de la presse française et de l’échec du relancement de mars 2004, Bayard Presse lance en septembre 2005 une nouvelle formule du titre en format mensuel. Ce changement de périodicité nécessitera une réduction d’effectifs de la rédaction accompagnée par un plan de sauvegarde de l'emploi.

Côté femme est relancé en 2006 avec un changement de titre : Vivre plus mais sans succès.

Liens externes 
 Site officiel du magazine
 Site officiel Bayard Presse

Notes 

Presse féminine en France
Presse mensuelle en France
Titre de presse créé en 1999
Publication du groupe Bayard